Die Nationaldivision 1994/95 war die 81. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Jeunesse Esch gewann aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen CS Grevenmacher zum 22. Mal die Meisterschaft und mit dem Pokalsieg das 7. Double der Vereinsgeschichte. Swift Hesperingen und FC Koeppchen Wormeldingen mussten in die Ehrenpromotion absteigen.

Modus 
Die Meisterschaft wurde im Gegensatz zu den letzten sieben Spielzeiten wieder in konventioneller Weise durchgeführt. Nach der Aufstockung auf zwölf Teams wurde in einer Hin- und Rückrunde der Meister ausgespielt und zwei Absteiger ermittelt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1995
Fußballsaison 1994/95